Александровка — деревня в Глазуновском районе Орловской области, входит в Сеньковское сельское поселение.

Расположена вблизи истока Оки, в 1,5 км от границы с Курской областью, в 17 км к юго-западу от Глазуновки и в 67 км к югу от Орла. В деревне имеется пруд на Оке.

Рядом с деревней проходит тупиковая местная автодорога Глазуновка — Степная. Ближайшая ж.-д. станция находится в 8 км к востоку, на линии Орёл — Курск.

На краю деревни на берегу Оки обустроен парк «Исток Оки» с часовней. Исток реки находится примерно в 1 км от восточной окраины, является памятником природы регионального значения.

На окружающих деревню землях юга и юго-запада района создан природный заказник «Глазуновский».

Примечания 

Населённые пункты Глазуновского района